Столбово́е — название населённых пунктов:

Россия 
 Столбовое — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Столбовое — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Столбовое — село в Джанкойском районе.
 Столбовое — село в Сакском районе.

См. также 
 Столбовое дворянство
 Столбовая
 Столбовой
 Столбово